

Francja 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Kirrwiller

Niemcy 
 Kirrweiler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Kirrweiler (Pfalz) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße